Flem steht für:

 Flem (Schmuèr), Nebenfluss des Schmuèr in der Surselva, Kanton Graubünden
 Flem, Nebenfluss des Vorderrheins in der Surselva, Kanton Graubünden
 Flem, rätoromanischer Name der politischen Gemeinde Flims

Siehe auch:
 Flam (Begriffsklärung)
 Flemes
 Le Flem